Фолсъм може да се отнася за:

 Фолсъм (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Фолсъм (Луизиана), село в щата Луизиана, САЩ
 Фолсъм (Ню Мексико), село в щата Ню Мексико, САЩ
 Фолсъм (Пенсилвания), населено място в щата Пенсилвания, САЩ